Новоникольский сельский округ:
 Новоникольский сельский округ — округ Сандыктауского района Акмолинской области.
 Новоникольский сельский округ — округ Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.